Eric Davis - calciatore inglese
Eric Davis - calciatore panamense
Eric Davis - giocatore di baseball statunitense
Eric Davis - giocatore di football americano statunitense